Мисевичи — название населённых пунктов в Белоруссии.

 Мисевичи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Мисевичи — агрогородок в Вороновском районе Гродненской области.

См. также 
 Мисево